Marcelo José Palau Balzaretti é um futebolista uruguaio nascido em Montevidéu que atua no Guaraní, clube de futebol do Paraguai.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Rampla Juniors Fútbol Club
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futebolistas do Puebla Fútbol Club
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Clube Atlético Linense
Futebolistas do Club Guaraní
Futebolistas do Club Athletico Paranaense